Johann Wettstein ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Wettstein (1649–1726), Herausgeber 
 Johann Jakob Wettstein (1693–1754), Schweizer Theologe und Erforscher des Neuen Testaments
 Johann Kaspar Wettstein (1695–1760), Schweizer Theologe